Дми́трий Ива́нович Колтако́в (1904—1958) — советский государственный и политический деятель. Первый секретарь Ненецкого окружкома КПСС (1938—1939). Русский

Биография 
Родился 30 мая 1904 года в селе Михайловица Ветлужского уезда Костромской губернии. 

Член ВКП(б).

Окончил школу 2-й ступени в городе Никольске, учился в техникуме в Великом Устюге, на лесохимических курсах в Архангельске с 1925 года по 1928 год. 

С 1928 года — на общественной и политической работе. 

С июня 1938 по октябрь 1939 года — первый секретарь Ненецкого ОК ВКП(б). 

Работал в тресте «Онегалес», в годы Великой Отечественной войны — политрук в составе войск 5-й армии Белорусского и 1-го Дальневосточного фронтов.

Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией и Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За победу над Японией».

Умер в 1958 году.

Ссылки 
 Колтаков Дмитрий Иванович // knowbysight.info
 

Первые секретари Ненецкого окружкома КПСС